Мадишева — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 

 Мадишева Таїсія Петрівна (. 1945) — українська співачка (лірико-колоратурне сопрано) та педагог, кандидат мистецтвознавства (1994), професор (2003).

Примітки